Foyle bezeichnet:
 River Foyle, einen Fluss in Irland
 Lough Foyle, einen Ästuar des Flusses

 Adonal Foyle (* 1975), Basketballspieler aus St. Vincent und die Grenadinen

 Foyle (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Foyle (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Foyle (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus